

Geografia

Wolmar, oggi Valmiera – città

Altro 
 Bent Wolmar (1937) – ex calciatore danese